Stainville steht für:
 Stainville, französische Gemeinde im Département Meuse

Stainville ist der Familienname folgender Personen:
 Jacques Philippe de Choiseul-Stainville (1727–1789), Marschall von Frankreich
 Léopold-Charles de Choiseul-Stainville (1724–1774), französischer römisch-katholischer Bischof